Noctua:

 Noctua — род ночных бабочек из семейства совок.
 Noctua — австрийская компания, производитель хай-энд воздушных систем охлаждения ПК.